Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Bob Bryan–Mike Bryan-páros volt, amely ezúttal meglepetésre már a harmadik körben vereséget szenvedett a végül döntőig jutó Eric Butorac–Raven Klaasen-kettőstől. A tornagyőzelmet a Łukasz Kubot–Robert Lindstedt-páros szerezte meg, miután a fináléban 6–3, 6–3 arányban jobbnak bizonyultak az amerikai-dél-afrikai duónál.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Eredmények

F2